Braddock (Dacota do Norte)
 Braddock (Pensilvânia)
 Braddock (Cornwall)
 Braddock Heights
 Braddock Hills

Desambiguação